World Matchplay 2014 (darts)
 World Matchplay 2014 (golf)